Па́вел Ива́нович Цорн (—) — русский генерал-лейтенант, писатель.

Воспитание получил в инженерном и артиллерийском кадетском корпусе.

В 1800 году был назначен инспектором кавалерии литовской инспекции, но уже в следующем году вышел в отставку и до 1813 года числился при Герольдии. В 1813 году Цорн снова был принят в военную службу и командовал 3-м кавалерийским корпусом резервной армии. Позже, состоя по кавалерии, был вологодским предводителем дворянства.

Его труды: «Новый российский опытный коновод, совершенный кавалерист, знаток, ездок, охотник и заводчик, собранный из лучших авторов, с собственными примечаниями» (М., 1809; 2-е изд. под заглавием «Российский опытный коновал и т. д.», М., 1815), «Послание к юным защитникам Отечества в апреле месяце 1812 г.» (СПб., 1816).

В 1823 году Цорн издавал в Москве «Еженедельник для охотников до лошадей», в 1824—1825 годах называвшийся: «Записки для охотников до лошадей», в 1826 году — «Записки для охотников до лошадей и конюшенного порядка», а в 1827 — «Записки для охотников до лошадей, содержащие в себе конюшенный порядок». Цорн поместил в своём журнале много статей но иппологии, ветеринарии и т. п. Журнал Цорна имел большое, по тому времени, количество подписчиков.

Жена: Елизавета Михайловна Малова (1779—1826), у них было 5 детей, из них сыновья — Константин и Николай.

Источник 
 

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Издатели Российской империи